Stati Uniti d'America
Granite – città della Contea di Greer, Oklahoma
Granite – città della Contea di Grant, Oregon
Granite – census-designated place della Contea di Salt Lake, Utah

Musica 
 Granite – singolo dei Pendulum del 2007
 Granite – singolo degli Sleep Token del 2023

Pagine correlate
Granito
Granita, dolce freddo siciliano
Graniti